На Евровидении 1996 Ирландию представила Эймар Куинн с песней The Voice. Ирландия заняла 1 место со 162 баллами. Наибольшее количество баллов (12) Ирландии дали Босния и Герцеговина, Эстония, Польша, Словения, Швейцария, Нидерланды и Турция; наибольшее количество очков (12) от Ирландии получила Швеция.

Выставленные очки Ирландии другими странами:

Очки, выставленные Ирландией другим странам:

Примечания 

Страны на «Евровидении-1996»